Sanza Pombo Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Uíge, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Luanda. Sanza Pombo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Sanza Pombo Airport är huvudsakligen platt. Sanza Pombo Airport ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Sanza Pombo Airport. Runt Sanza Pombo Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

I omgivningarna runt Sanza Pombo Airport växer huvudsakligen savannskog.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Uíge